een stad in Italië, Spoleto (stad)
 een staat in Italië in de Middeleeuwen, zie hertogdom Spoleto
 aartsbisdom Spoleto